

Toponymes

France 
 Conches-sur-Gondoire, commune de Seine-et-Marne.
 Conches-en-Ouche, commune de l’Eure.
Les Conches, quartier de la commune de Longeville-sur-Mer, en Vendée.
 Les Conches, quartier de la ville d'Auxerre.

Suisse 
 Conches, quartier résidentiel de la commune de Chêne-Bougeries dans le canton de Genève.
 la vallée de Conches, dans le canton du Valais.
 le district de Conches, district du canton du Valais.

Voir aussi
 Conques, commune de l'Aveyron, mot équivalent en langue d'oc.
 la page d'homonyme

Personnages historiques 
 Félix-Sébastien Feuillet de Conches (1798-1887), collectionneur et diplomate français.